Leuken (Weert) - wijk en voormalig kerkdorp in Weert
 't Leuken - buurtschap in de gemeente Bergen in Limburg

Zie ook
 Leuk (doorverwijspagina)